Armadillo har flere betydninger:
 Armadillo – engelsk navn for et bæltedyr
 Armadillo (lejr) – en dansk lejr i Afghanistan
 Armadillo (film) – en dansk dokumentarfilm af Janus Metz